Der Brunnen ist der Titel von:

 Der Brunnen (2000), französischer Kurzanimationsfilm von Jérôme Boulbès
 Der Brunnen (2001), französischer Kurzfilm von Gabriel Le Bomin
 Der Brunnen (Roman), Roman von Regīna Ezera aus dem Jahr 1986

 einer eingestellten Zeitschrift, siehe Nordland-Verlag#Verlagsaktivitäten

siehe auch
 Brunnen (Begriffsklärung)